Sezóna 2000/2001 byla 8. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HKm Zvolen.

Konečná tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Ján Plch||HKm Zvolen||53||35||44||79||38||--
|- align=center
|2.||Richard Šechný||HKm Zvolen||53||24||46||70||64||--
|- align=center
|3.||Petr Vlk||HKm Zvolen||54||18||46||64||76||--
|- align=center
|4.||Slavomír Pavličko||HK Aquacity ŠKP Poprad||56||20||41||61||32||--
|- align=center
|5.||Igor Rataj||HC Slovan Bratislava||55||24||34||58||157||42
|- align=center
|6.||Peter Fabuš||HK Dukla Trenčín||52||31||22||53||94||--
|- align=center
|7.||Ľubomír Kolník||HC Slovan Bratislava||56||28||24||52||24||--
|- align=center 
|8.||Juraj Štefanka||HC Slovan Bratislava||53||24||28||52||64||--
|- align=center 
|9.||Miroslav Ihnačák||HC Košice||50||17||35||52||34||--
|- align=center
|10.||Ľubomír Hurtaj||HC Slovan Bratislava||50||28||22||50||30||--
|}

Vyřazovací boje

První čtvrtfinále 
 HKm Zvolen – MHC Martin – 9 : 2 (3 : 0 , 2 : 0 , 4 : 2)
 HKm Zvolen – MHC Martin – 6 : 3 (1 : 2 , 2 : 1 , 3 : 0)
 MHC Martin – HKm Zvolen – 1 : 2 (0 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0)
 Do semifinále postupuje HKm Zvolen 3 : 0 na zápasy

Druhé čtvrtfinále 
 HC Slovan Bratislava – HC Liptovský Mikuláš – 5 : 4 PP (0 : 1 , 2 : 2 , 2 : 1 – 1 : 0)
 HC Slovan Bratislava – HC Liptovský Mikuláš – 9 : 1 (1 : 0 , 4 : 1 , 4 : 0)
 HC Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava – 3 : 7 (0 : 2 , 2 : 2 , 1 : 3)
 Do semifinále postupuje HC Slovan Bratislava 3 : 0 na zápasy

Třetí čtvrtfinále 
 HK Aquacity ŠKP Poprad – HC Košice – 3 : 2 (0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 0)
 HK Aquacity ŠKP Poprad – HC Košice – 4 : 3 (3 : 1 , 1 : 0 , 0 : 2)
 HC Košice – HK Aquacity ŠKP Poprad – 1 : 2 (0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0)
 Do semifinále postupuje HK Aquacity ŠKP Poprad 3 : 0 na zápasy

Čtvrté čtvrtfinále 
 HK Dukla Trenčín – HK 36 Skalica 2 : 4 (0 : 1 , 0 : 1 , 2 : 2)
 HK Dukla Trenčín – HK 36 Skalica 3 : 0 (1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0)
 HK 36 Skalica – HK Dukla Trenčín 2 : 4 (0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 1)
 HK 36 Skalica – HK Dukla Trenčín 5 : 0 (0 : 0 , 1 : 0 , 4 : 0)
 HK Dukla Trenčín – HK 36 Skalica 3 : 1 (0 : 0 , 3 : 0 , 0 : 1)
 Do semifinále postupuje HK Dukla Trenčín 3 : 2 na zápasy

První semifinále 
 HKm Zvolen – HK Aquacity ŠKP Poprad – 6 : 2 (1 : 1 , 4 : 0 , 1 : 1)
 HKm Zvolen – HK Aquacity ŠKP Poprad – 4 : 2 (1 : 1 , 3 : 1 , 0 : 0)
 HK Aquacity ŠKP Poprad – HKm Zvolen – 0 : 3 (0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1)
 Do finále postupuje HKm Zvolen 3 : 0 na zápasy

Druhé semifinále 
 HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín – 6 : 1 (2 : 0 , 1 : 0 , 3 : 1)
 HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín – 3 : 4 (2 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1)
 HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava – 3 : 2 PP (2 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 – 1 : 0)
 HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava – 2 : 5 (2 : 1 , 0 : 1 , 0 : 3)
 HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín – 2 : 3 PP (1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 – 0 : 1)
 Do finále postupuje HK Dukla Trenčín 3 : 2 na zápasy

Finále

All-Star-Team 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2000
Lední hokej v roce 2001